Wolski ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Wolski (* 1990), brasilianischer Hammerwerfer
 Anton Nikolajewitsch Wolski (1897–1966), russischer Metallurg, Physikochemiker und Hochschullehrer
 Christian Wolski (* 1973), deutscher Fußballspieler 
 Dariusz Wolski (* 1956), polnischer Kameramann
 Jacek Saryusz-Wolski (* 1948), polnischer Politiker
 Karin Wolski (* 1950), deutsche Juristin, Vizepräsidentin der Verwaltungsgerichte Darmstadt und Frankfurt am Main und Verfassungsrichterin
 Ljawon Wolski (* 1965), weißrussischer Musiker und Schriftsteller
 Rafał Wolski (* 1992), polnischer Fußballspieler
 Reinhard Wolski (* 1955), General der Bundeswehr
 Wassili Timofejewitsch Wolski (1897–1946), sowjetischer Generaloberst
 Włodzimierz Wolski (1824–1882), polnischer Dichter und Prosaautor
 Wojtek Wolski (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Jan Wacław Machajski (Pseudonym A. Wolski)
 Wolsky
 Volsky